Ганс Липпс (, 22 ноября 1889, Пирна — 10 сентября 1941, Россия) — немецкий философ. C 1911 года — ученик Гуссерля. В 1912 году защитил диссертацию «О структурных изменениях растений в измененной среде». Погиб на территории СССР во Вторую мировую войну.

Сочинения 
Hans Lipps Werke in fünf Bänden. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. Main 1976 und 1977

 Band 1: Untersuchungen zur Phänomenologie der Erkenntnis. 1. Teil: Das Ding und seine Eigenschaften (1927). 2. Teil: Aussage und Urteil (1928). Frankfurt am Main 1976, ISBN 978-3-465-01137-8
 Band 2: Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik (1938). Frankfurt am Main 1976, ISBN 978-3-465-01147-7
 Band 3: Die menschliche Natur (1941). Frankfurt am Main 1977, ISBN 978-3-465-01221-4
 Band 4: Die Verbindlichkeit der Sprache. Aufsätze und Vorträge (1929 bis 1941), Frühe Schriften (1921 bis 1927), Bemerkungen. Frankfurt am Main 1977, ISBN 978-3-465-01222-1
 Band 5: Die Wirklichkeit des Menschen. Aufsätze und Vorträge (1932 bis 1939), Frühe Schriften (1921 und 1924), Fragmentarisches. Frankfurt am Main 1977, ISBN 978-3-465-01223-8

Литература 
 
 
 Otto Friedrich Bollnow: Studien zur Hermeneutik. Band II: Zur hermeneutischen Logik von Georg Misch und Hans Lipps. Alber, Freiburg / München 1983. ISBN 3-495-47513-3
 Otto Friedrich Bollnow: Hans Lipps: Ein Beitrag zur philosophischen Lage der Gegenwart in Blätter für Deutsche Philosophie. 16.1941,3. S. 293—323 
 Gottfried Bräuer: Wege in die Sprache. Ludwig Wittgenstein und Hans Lipps, in: Bildung und Erziehung 1963, S.131-140.
 Alfred W. E. Hübner: Existenz und Sprache. Überlegungen zur hermeneutischen Sprachauffassung von Martin Heidegger und Hans Lipps. Duncker und Humblot, Berlin 2001. ISBN 3-428-10286-X
 Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften Band 6/1989. Herausgegeben von Frithjof Rodi in Verbindung mit O. F. Bollnow, U. Dierse, K. Gründer, R. Makkreel, O. Pöggeler und H.-M- Sass. Verlag Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen. Beiträge zum 100. Geburtstag von Hans Lipps am 22. November 1989: 4 Beiträge zur Biographie, 4 Beiträge zur Philosophie von Hans Lipps, Texte und Dokumente.
 Guy van Kerckhoven / Hans Lipps: Fragilität der Existenz. Phänomenologische Studien zur Natur des Menschen. Verlag Karl Alber, Freiburg / München 2011. ISBN 978-3-495-48494-4
 Gerhard Rogler: Die hermeneutische Logik von Hans Lipps und die Begründbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis. Ergon, Würzburg 1998. ISBN 3-932004-74-4
 Eberhard Scheiffele: Der Begriff der hermeneutischen Logik bei Hans Lipps. Tübingen, 1971
 Wolfgang von der Weppen: Die existentielle Situation und die Rede. Untersuchungen zu Logik und Sprache in der existentiellen Hermeneutik von Hans Lipps. Königshausen und Neumann, Würzburg 1984. ISBN 3-88479-160-5
 : Die Konstitution des transzendenten Etwas im Vollzug des Sehens. Eine Untersuchung im Anschluß an die Philosophie von Hans Lipps und in Auseinandersetzung mit Edmund Husserls Lehre vom >intentionalen Bewußtseinskorrelat<. Düsseldorf 1968. ISBN 3-495-47528-1 *bei Google

Философы Германии
Погибшие в боях Второй мировой войны